Sitovo peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Ситово) :
Sitovo, village bulgare de l'obchtina de Rodopi, situé dans l'oblast de Plovdiv ;
Sitovo, village bulgare de l'obchtina de Sitovo, situé dans l'oblast de Silistra ;
Sitovo, village bulgare de l'obchtina de Bolyarovo, situé dans l'oblast de Yambol ;